Palazzo Giusti – edificio con giardino a Verona
 Palazzo Miani Coletti Giusti – edificio di Venezia
 Villa Giusti – edificio di Padova
 Armistizio di Villa Giusti – armistizio tra impero austro-ungarico e regno d'Italia alla fine della prima guerra mondiale